Gelbguss bezeichnet:

 Afrikanischer Gelbguss
 Messing